Lechelt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lechelt (* 1977), deutscher Kunsthistoriker und Leiter des Museums Schloss Fürstenberg
 Peter Lechelt (* 1955), deutscher Bildhauer